Open Road (canção) - de Bryan Adams
Open Road (filme) - drama de 2012
The Open Road - filme de 2009

Desambiguação